Ассарий, асарион (греческий ἀσσάριον) — принятое в Греции и на Востоке название римского асса. Античные государства в Северном Причерноморье (Херсонес Таврический, Тир, Ольвия, Пантикапей) во II—III веках чеканили медные монеты номиналом 1, 2, 3 и 4 асариона, которые обозначались четырьмя первыми буквами алфавита — (греч. А, В, Г и Δ соответственно).

Название асарион в научной литературе также используется для обозначения литой бронзовой монеты греческой колонии Ольвия, выпускавшейся в V—IV веках до н. э. (настоящее её название неизвестно, однако метрологически и по технике изготовления она подобна отдельным выпускам римских монет aes grave, поэтому её условно называют асарионом).

Провинциальный вариант древнеримского асса 

Ассарий был номинальным обозначением маленькой монеты из бронзы в грекоязычных провинциях в Римской империи и использовался для местных и региональных платежей.

Возможно, в каких то случаях, он соответствовал римскому ассу, но по крайней мере, не всегда он был сопоставим по стоимости. Как и Асс, по латинскому варианту названия — ассариус (в современной литературе может называться Ассарион), также был задуман в кратных вариантах, например, как Ди-Ассарион (двойной ассарион). Чеканка всех провинциальных номиналов завершилась монетной реформой императора Диоклетиана, с которой была унифицирована вся римская чеканка.

Дизайн 
Дизайн ассария значительно отличался от аса чеканенного в провинциях, находящихся под латинским влиянием. На заключительном этапе ассарий имел значительно меньший диаметр, чем ас, но по сравнению с ним гораздо более толстый фланец. Эти монеты напоминают так называемые тетрадрахмы, которые были отчеканены на заключительном этапе их изготовления в римской провинции Египет и были значительно уменьшены в диаметре и стоимости по сравнению с исходными тетрадрахмами, сделанными из серебра в греческие времена. Обе деноминации ассария изображали портрет императора на аверсе. На задней части ассария преобладали мотивы с местными традициями. Вместо латыни на этих монетах есть надписи на греческом языке.

См. также 
 Варварские подражания

Литература 
 Електронна енциклопедія історії України на сайті Інституту історії України Національної академії наук України
 Вильгельм Кубичек : Ἀσσάριον . В: Paulys Realencyclopadie der classischen Antiquity Science (RE). Том II, 2, Штутгарт 1896 г., стр. 1742—1744.
 Ганс-Дитрих Шульц: Древние монеты. Буклет с изображениями к выставке монетного шкафа в антикварной коллекции Пергамского музея. Потсдам 1997, ISBN 3-88609-283-6 .
 Кристофер Хаугего: Деньги в древнем мире. Второе издание. Общество научной книги, Дармштадт 2011, ISBN 978-3-8053-4322-0 .

Монеты Древнего Рима